Sudakow (weibliche Form Sudakowa) bzw. Sudakov ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoly Sudakov (* 1955), russisch-orthodoxer Bischof, siehe Warsonofi
 Benny Sudakov (* 1969), israelischer Mathematiker
 Heorhij Sudakow (* 2002), ukrainischer Fußballspieler
 Irina Sergejewna Sudakowa (* 1982), russische Schachspielerin
 Jewgeni Borissowitsch Sudakow (* 1963), russischer Boxer 
 Marina Wladimirowna Sudakowa (* 1989), russische Handballspielerin

Siehe auch:
 Sudakova Island